Schwalbenstare bezeichnet

 die Singvogel-Familie Artamidae, siehe Schwalbenstarverwandte
 die Gattung Artamus aus dieser Familie, siehe Schwalbenstare (Gattung)